Krasobruslení na Olympijských hrách se poprvé představilo v roce 1908, kdy bylo stejně jako roku 1920 součástí Letních olympijských her. Od roku 1924 je pravidelnou součástí Zimních olympijských her. ZOH 2010 ve Vancouveru jsou celkově 23. krasobruslařskou olympijskou soutěží.

Přehled soutěží 
• – oficiální soutěž.

Medailové pořadí zemí 

Aktualizace po Zimních olympijských hrách 2018.

Poznámky
 2 stříbrné medaile byly uděleny na ZOH 1964 v soutěži sportovních dvojic.
 2 zlaté medaile a žádné stříbrné byly uděleny na ZOH 2002 v soutěži sportovních dvojic.

Účast států

Československá a česká stopa v krasobruslení

Reference

Externí odkazy 
 
 ISU Výsledky: Muži
 ISU Výsledky: Ženy
 ISU Výsledky: Sportovní dvojice
 ISU Výsledky: Taneční páry

 
Krasobruslařské soutěže
Sporty na letních olympijských hrách
Sporty na zimních olympijských hrách